Dans le monde anglo-saxon, Huntington est un patronyme porté par de nombreuses personnes. C'est aussi le nom de nombreuses localités.

Patronyme 
 Daniel Huntington (1816-1906), peintre américain.
 Elanor Huntington, ingénieure et informaticienne australienne.
 Henry Edwards Huntington (1850–1927), homme d'affaires américain.
 George Huntington (1850-1916), médecin généraliste américain.
 Gladys Huntington (1887-1959), femme de lettres américaine.
 Herbert Huntington Smith (1851-1919), naturaliste américain.
 Kayla Huntington, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives.
 Lawrence Huntington (1900-1968), réalisateur britannique.
 Nora Huntington, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives interprété par Kiersten Warren.
 Sam Huntington (1982-), acteur américain.
 Samuel Huntington (1927-2008), politologue américain, auteur du livre : Le Choc des civilisations.
 Samuel Huntington (politicien), premier président du Congrès de la confédération.

Toponyme

États-Unis 
 Huntington, ville de l'Arkansas ;
 Huntington Beach, ville côtière du Comté d'Orange en Californie;
 Huntington, ville de l'État de New York, Comté de Suffolk, située sur la côte nord de l'île de Long Island ;
 Huntington, ville de l'Indiana ;
 Huntington, ville de l'Iowa ;
 Huntington, ville du Massachusetts ;
 Huntington, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Huntington, ville de l'Oregon ;
 Huntington, une ville du comté d'Angelina, au Texas ;
 Huntington, ville de l'Utah située dans le comté d'Emery ;
 Huntington, ville du Vermont ;
 Huntington, ville de Virginie-Occidentale, sur l'Ohio ;
 Mont Huntington, montagne de la chaîne d'Alaska, en Alaska (États-Unis).

Royaume-Uni 
 Huntington, village du Cheshire ;
 Huntington, village du Herefordshire ;
 Huntington, village du Staffordshire ;
 Huntington, village du Yorkshire du Nord.

Nouvelle-Zélande 
 Huntington, une banlieue de la cité d’Hamilton dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Éponyme 
 Blizzard de Huntington, franchise professionnelle de hockey sur glace d'Amérique du Nord, créée à l'origine pour l'équipe de la ville de Huntington (Virginie-Occidentale).
 Maladie de Huntington : maladie neurodégénérative de cause génétique décrite par George Huntington en 1872.

Autres 
 Le Huntington, remorqueur américain en service de 1933 à 1994.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme